Vanderbilt steht für:

 Vanderbilt, US-amerikanische Unternehmerfamilie
 Vanderbilt Cup, Preis im US-amerikanischen Automobilsport, siehe Vanderbilt Parkwayp
 Vanderbilt Trophy, US-Bridge-Meisterschaft
 Vanderbilt Stadium, Football-Stadion in Nashville
 Vanderbilt University, Universität in Nashville
 One Vanderbilt, Wolkenkratzer in New York City

Personen:
 Amy Vanderbilt (1908–1974), US-amerikanische Autorin
 Cornelius Vanderbilt (1794–1877), US-amerikanischer Eisenbahn-Unternehmer
 David Vanderbilt (* 1954), US-amerikanischer Physiker

Vanderbilt ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vanderbilt (Alabama), im Jefferson County
 Vanderbilt (Kalifornien), im San Bernardino County
 Vanderbilt (Michigan), im Otsego County
 Vanderbilt (Nevada), im Eureka County
 Vanderbilt (Pennsylvania), im Fayette County
 Vanderbilt (Texas), im Jackson County
 Vanderbilt Beach, im Collier County, Florida
 Vanderbilt Park, im Miami-Dade County, Florida